Waynesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waynesville (Georgia)
 Waynesville (Illinois)
 Waynesville (Indiana)
 Waynesville (Missouri)
 Waynesville (North Carolina)
 Waynesville (Ohio)
 Waynesville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Waynesville Township